Scarpati est un patronyme italien porté notamment par :

 Giulio Scarpati (né en 1956), acteur italien ;
 Massimo Scarpati (né en 1942), apnéiste italien.

Homonymie de patronyme italien